Děti ráje může být:

 Děti ráje (film, 1945) – francouzský film režiséra Marcela Carného z roku 1945
 Děti ráje (muzikál) – český filmový muzikál z roku 2009
 Děti ráje (píseň) – píseň Michala Davida z roku 1985